Il World Group è il più alto livello della Fed Cup 2001. Nel 2001 8 squadre sono state divise in 2 gruppi di 4 con le vincitrici di ogni gruppo che si qualificano per la finale.

Pool A
Località: Parque Ferial Juan Carlos I, Madrid, Spagna (Terra)
Data: 7-10 novembre

Russia avanza in finale

Pool B
Località: Parque Ferial Juan Carlos I, Madrid, Spagna (Terra)
Data: 7-10 novembre

Belgio avanza in finale

Finale

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 2001